Общегреческий чемпионат 1957/1958 () — 22-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1957/1958
Греция
Греция
1957 год в Греции
1958 год в Греции